Aleksandr Pawłow (1894-1963) – rosyjski wojskowy
 Aleksandr Pawłow (ur. 1942) – radziecki żużlowiec
 Dmitrij Pawłow (1897-1941) – radziecki generał
 Eduard Pawłow (ur. 1965) – ukraiński piłkarz
 Grigorij Pawłow (1913-1994) – radziecki polityk
 Igor Pawłow (ur. 1979) – rosyjski skoczek o tyczce
 Irena Pawłow-Niezgódka (ur. 1950) – polska matematyczka
 Iwan Pawłow (1849-1936) – rosyjski fizjolog, laureat Nagrody Nobla
 Jakow Pawłow (1917-1981) – radziecki żołnierz, dowódca obrony Domu Pawłowa
 Jurij Pawłow (1950-2016) – rosyjski reżyser i scenarzysta
 Mitko Pawłow (ur. 1962) – bułgarski lekkoatleta
 Mykoła Pawłow (ur. 1954) – ukraiński piłkarz, reprezentant ZSRR
 Paweł Pawłow (ur. 1953) – bułgarski zapaśnik walczący w stylu klasycznym
 Płamen Pawłow (ur. 1958) – bułgarski historyk
 Siergiej Pawłow (1896-1944) – kozacki wojskowy
 Walentin Pawłow (1937-2003) – radziecki polityk
 Witalij Pawłow (1914-2005) – funkcjonariusz KGB